Murphy (Iers:Ó Murchadha) is een Ierse achternaam.

Personen 
 Andrew Murphy (1969), Australisch atleet
 Audie Murphy (1924-1971), Amerikaans soldaat 
 Brian Murphy (acteur) (1933), Brits acteur
 Brian Murphy (voetballer) (1983), Iers voetballer
 Brittany Murphy (1977-2009), Amerikaans actrice en zangeres
 Cathy Murphy (1967), Engels actrice
 Charlie Murphy (1959-2017), Amerikaans acteur en komiek
 Cillian Murphy (1976), Iers acteur en muzikant
 Colm Murphy (1952), Iers bodhránspeler
 Cormac Murphy-O'Connor (1932-2017), Brits geestelijke en kardinaal
 Danny Murphy (1977), Engels voetballer
 Denis Murphy (1910-1974), Iers violist
 Dervla Murphy (1931), Iers schrijfster
 Dónal Murphy, Iers accordeonspeler
 Eddie Murphy (acteur) (1961), Amerikaans acteur en komiek
 Eddie Murphy (schaatser) (1905-1973), Amerikaans schaatser
 Edward A. Murphy (1918-1990), Amerikaans ruimtevaartingenieur, bekend om de Wet van Murphy
 Emily Murphy (1868-1933), Canadees vrouwenrechtenactiviste
 Franklin Murphy (1846-1920), Amerikaans politicus
 Gary Murphy (1972), Iers golfer
 Gerard Murphy (1955), Noord-Iers acteur 
 Grainne Murphy (1993), Iers zwemster
 Jack Roland Murphy, Murph the Surf (1938), Amerikaans surfer en veroordeeld moordenaar 
 Jimmy Murphy (1894-1924), Amerikaans autocoureur
 John Murphy (acteur) (?), Acteur uit onder andere The Flying Doctors
 John Murphy (atleet) (1895-1972), Amerikaans hoogspringer
 John Murphy (muzikant) (1965), Brits muzikant
 John Murphy (pokerspeler) (?), Amerikaans pokerspeler die eens in een film voorkwam
 John Murphy (1786–1841) (1786–1841), Amerikaans politicus
 John Murphy (voetballer) (1976), Brits voetballer
 John Murphy (wielrenner) (1984), Amerikaans wielrenner
 John Murphy (zwemmer) (1953), Amerikaans zwemmer
 Kevin Murphy (acteur) (1956), Amerikaans acteur en poppenspeler
 Kevin Murphy (footballspeler) (1963), Amerikaans NFL-linebacker (1986-1993)
 Kevin Murphy (Ierse ombudsman) (?), Iers ombudsman
 Kevin Murphy (scriptschrijver) (?), Amerikaans scriptschrijver en componist
 Kevin Murphy (zwemmer) (1949), Brits zwemmer, "King of the Channel"-titelhouder
 Michael Murphy (acteur) (1938), Amerikaans acteur
 Michael Murphy (dichter) (1965-2009), Engels dichter en criticus
 Pat Murphy (auteur) (1955), Amerikaans sciencefiction- en fantasyschrijfster
 Pat Murphy (honkballer) (1958), Amerikaans honkballer en bondscoach
 Patrick Murphy (1984), Australisch zwemmer
 Phil Murphy (1957), Amerikaans politicus
 Robert Cushman Murphy (1887 - 1973) Amerikaanse ornitholoog 
 Róisín Murphy (1973), Iers zangeres
 Ryan Murphy (schrijver) (1965), Amerikaans schrijver, producer en regisseur
 Ryan Murphy (zwemmer) (1995), Amerikaans zwemmer
 Shaun Murphy (1982), Engels snookerspeler
 William Murphy (1892-1987), Amerikaans medicus
 William Murphy jr. (1923), Amerikaans grondlegger biomedische industrie
 Murphy, Zanger van Congolese roots

Geografie 
 Murphy (Missouri)
 Murphy (North Carolina)
 Murphy (Oklahoma)
 Murphy (Texas)
 Murphy (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe

Overige betekenissen 
 Murphy's, Iers biermerk
 Wet van Murphy